En poésie, une rime est un jeu d'homophonie entre des phonèmes répétés à la fin de plusieurs vers.

Noms 
Rime est également un nom porté par :
 Jean-François Rime (1950), homme politique suisse ;
 Pierre Rime (1923-1994), homme politique suisse ;
 Noémi Rime, chanteuse française d'opéra.

Il se trouve également dans le nom :
 Psy 4 De La Rime, groupe de rap français.
 Rime, un jeu vidéo.

Voir aussi 
 Rimé, école du bouddhisme tibétain.

Homonymie de patronyme